Du miel pour Yoko est la sixième histoire de la série Yoko Tsuno de Roger Leloup. Elle est publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Lors d'une balade à moto Yoko et Pol trouvent une ruche dont les abeilles sont porteuses de microfilms.

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Yoko Tsuno
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1971